Lombricera puede referirse a:

 El nombre común de la planta Artemisia abrotanum.
 El nombre común de la planta Tanacetum vulgare.